De lijst van metrosteden bevat alle steden ter wereld met een metro of soortgelijk systeem. Lightrail-, premetro- en Stadtbahnsystemen die niet op volledige metrostandaard zijn gebouwd, zijn buiten beschouwing gelaten. Een cursief weergegeven jaartal geeft aan dat de metro nog niet geopend is.

Metro
Metrosteden
Metrosteden